Kovacevo este numele mai multor localități din Bulgaria:

 Kovacevo, sat în Obștina Sandanski, Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Kovacevo, sat în Obștina Septemvri, Regiunea Pazargik, Bulgaria
 Kovacevo, sat în Obștina Radnevo, Regiunea Stara Zagora, Bulgaria